USS Norfolk je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Norfolk (1798) 
 USS Norfolk (CA-137)
 USS Norfolk (SSN-714) 
 USS Norfolk (DL-1)

Norfolk